Rossmoyne kan syfta på följande platser:

Australien 

 Rossmoyne (del av en befolkad plats), Western Australia, Canning,

USA 

 Rossmoyne (ort), Ohio, Hamilton County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar